After Midnight může být:

 After Midnight (píseň) – píseň, kterou napsal JJ Cale a proslavil Eric Clapton
 After Midnight (album, Nat King Cole) – album Nat King Colea z roku 1957
 After Midnight (album, The Seldom Scene) – album skupiny The Seldom Scene z roku 1981